Зелмо Бити  (; 25 октября 1939, Хиллистер, Техас, США — 7 сентября 2013, Белвью, Вашингтон, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший за команды Американской баскетбольной ассоциации и Национальной баскетбольной ассоциации на позиции центрового. Член Зала славы баскетбола с 2016 года.

Спортивная биография 
По окончании Prairie View A&M University Зелмо Бити на драфте НБА 1962 года был выбран под 3-м номером командой «Сент-Луис Хокс», в составе которой он вошёл в сборную новичков НБА и дважды приглашался на матч всех звёзд НБА. После 7 сезонов за «Сент-Луис Хокс» (1962—1969) Бити в течение 5 сезонов выступал за клуб «Юта Старз» (1969—1974), в составе которого стал чемпионом АБА и был признан самым ценным игроком плей-офф АБА в 1971 году. Свою профессиональную карьеру он завершил в сезоне 1974/1975 годов, выступая за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». Сезон 1975/1976 годов Зелмо Бити провёл уже в качестве наставника команды «Вирджиния Сквайрз».

В 2016 году Зелмо Бити был включён в Зал славы баскетбола.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Remember the ABA: Zelmo Beaty

Баскетболисты США
Игроки «Сент-Луис Хокс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Юта Старз»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Баскетбольные тренеры США
Члены Зала славы баскетбола
Выпускники Университета Прери-Вью A&M